Leonhard von Elver ist der Name folgender Personen:

* Leonhard von Elver (Politiker, 1536) (1536–1615), deutscher Politiker, Bürgermeister in Lüneburg  
 Leonhard von Elver (Politiker, 1564) (1564–1631), deutscher Politiker, Bürgermeister in Lüneburg
 Leonhard von Elver (Ratsherr) (1601?–1649), deutscher Politiker, Ratsherr in Lübeck